Adrián Martín puede referirse a:

 Adrián Martín Cardona (1982 - ), futbolista español.
 Adrián Martín Lucas (1992 - ), piloto español de motociclismo.